Rauscher (Rauscherová), počeštěně Raušer (Raušerová) je příjmení těchto osobností:

 Andreas Rauscher (* 1978), rakouský fotbalista
 Joseph Othmar von Rauscher (1797, Vídeň – 1875, Vídeň), vídeňský arcibiskup a kardinál
 Julius Rauscher (1859, Zborovice – 1929, Bratislava), český hudební skladatel a pedagog
 Rudolf Rauscher (1896, Praha – 1941, Brno), český právní historik

Raušer 
 Jaroslav Raušer (1904, Brno – 1975, Praha), český herec

Stavby 
 Hotel Rauscher
 Rauscher (České Budějovice) – zaniklá hradební věž v Českých Budějovicích

Reference